Norrgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrgrynnan, Vasa, Österbotten, 
 Norrgrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Norrgrynnan, Kristinestad, Österbotten, 
 Norrgrynnan, Ingå, Nyland,

Se även
Norrgrund
Norrgrundet
Norrgrunden
Södergrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar